Burg Ōno ist der Name folgender Burgen in Japan:

 Burg Ōno (Chikuzen) in der früheren Provinz Chikuzen
 Burg Ōno (Echizen) in der früheren Provinz Echizen